Saborido ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Saborido (1878–1941), argentinischer Tangogeiger, -pianist, -komponist und -tänzer sowie Tanzlehrer
 José Ramón Saborido, kubanischer Politiker